Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es Australian Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő a második kiemelt Viktorija Azaranka volt, aki ezúttal a negyeddöntőben háromjátszmás vereséget szenvedett a lengyel Agnieszka Radwańskától. A tornagyőzelmet a negyedik kiemelt Li Na szerezte meg, a 97 percig tartó döntőben 7–6(3), 6–0-ra felülmúlva a szlovák Dominika Cibulkovát. A kínai játékosnak ez volt pályafutása második Grand Slam-diadala, az elsőt 2011-ben érte el a Roland Garroson. Az Australian Openen harmadik fináléját játszotta, 2011-ben Kim Clijsterstől, 2013-ban Azarankától szenvedett vereséget. Ez évi győzelmét úgy sikerült kiharcolnia, hogy a harmadik körben Lucie Šafářová ellen meccslabdát hárított, amivel Szeles Mónika, Jennifer Capriati és Serena Williams (utóbbi kétszer) után ő lett a negyedik nő, aki hasonló helyzetből mérkőzést mentve tudta megnyerni az ausztrál nyílt teniszbajnokságot.

Cibulková karrierje során először játszhatott Grand Slam-döntőt, korábban az elődöntő volt a legjobb eredménye, amelyet a 2009-es Roland Garroson ért el. Ő az első szlovák nő, aki egyéniben major torna döntőjébe jutott.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

N1